Бруклендс () — район Большого Манчестера (Англия), расположенный в 9,2 км к юго-западу от . По данным , в нём проживало 24 796 человек (10 434 человека в Траффорде и 14 362 человека в Манчестере).

История 
Район назван в честь , манчестерского банкира и предпринимателя, который в 1856 году купил участок земли в этом районе у графа Стэмфорда; позже он также совершал и другие покупки земель.

Транспортное сообщение 
Через район, где сейчас находится Бруклендс, проходил участок линии железной дороги . Эта линия открылась в 1849 году. Железнодорожную линию пересекала дорога между станциями Сейл и , но железнодорожной станции здесь не было. В 1855 году 45 жителей Бруклендса подали прошение о строительстве станции, но оно осталось неудовлетворённым. В 1859 году Брукс лично договорился с железнодорожной компанией об условиях строительства станции. Он предложил акр земли за 200 фунтов стерлингов с гарантией компенсации 300 фунтов в том случае, если ежегодная прибыль от продажи билетов не достигнет 100 фунтов через 5 лет. Неофициально этот участок был назван «земля Брукса» (), вскоре он стал называться «Бруклендс», а железнодорожная станция с таким же названием открылась 1 декабря 1859 года и окупилась через два года.

В 1862 году Брукс построил частную дорогу, идущую к юго-востоку от станции и выделил участок для строительства улучшенного жилья. Эта дорога (Бруклендс-роуд) до сих пор существует, и по ней можно добраться до шоссе A538 Олтрингем— в .

Сейчас в Бруклендсе на бывших трассах железной дороги действует трамвайная сеть Manchester Metrolink, а станция  этой сети находится на пути между центром Манчестера и Олтрингемом.

Органы власти 

В Бруклендсе действуют два избирательных округа.

По избирательному округу Бруклендс (Траффорд) избираются три советника в . По состоянию на февраль 2021 года в Совете Траффорда от этого округа были представлены: Крис Бойс () от консервативной партии, Стивен Лонгден () и Роуз Томпсон () от лейбористской партии.

По избирательному округу Бруклендс (Манчестер) избираются члены . По состоянию на февраль 2021 года в городском совете Манчестера от Бруклендса были представлены Сьюзан Кули () и Глинн Эванс (), оба — представители лейбористской партии.

Оба округа в Парламенте Великобритании представляет депутат , избранный от .

Бруклендское кладбище 

На кладбище в Бруклендсе похоронены некоторые известные люди:
 Джеймс Джоуль — известный английский физик, давший свое имя стандартной единице энергии.
  — адвокат, муж Эммелин Панкхёрст, отец Аделы Панкхёрст, Кристабель Панкхёрст и Сильвии Панкхёрст. Он похоронен вместе со своими родителями.
 Преподобный .

Примечания

Литература

Книги

Статьи

Ссылки 
 газета Manchester Evening News с событиями региона

Большой Манчестер
Траффорд